Die erste offizielle Österreich-Rundfahrt wurde im Jahr 1949 ausgetragen. Bereits 1947 und 1948 wurden Rundfahrten durchgeführt, die jedoch keinen offiziellen Status hatten. Demnach wurde 2019 die 71. Österreich-Tour durchgeführt. In 34 Fällen gab es Sieger aus Österreich. Die meisten Siege fuhr der Österreicher Wolfgang Steinmayr ein, der viermal erfolgreich war. Mit drei Siegen folgt der Österreicher Rudolf Mitteregger. Erfolgreichste Ausländer waren mit jeweils zwei Siegen Valter Bonča (Slowenien), Cadel Evans (Australien) und der Sieger der letzten Tour 2019 Ben Hermans (Belgien).

Im Folgenden sind die jeweiligen drei Erstplatzierten sowie die Gewinner der Bergwertung und der Punktewertung der Österreich-Rundfahrt aufgelistet.

Ergebnisse

Zusammenfassung

Quellen 
 
 Laola1: Statistik Österreich-Radrundfahrt

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Oesterreich-Rundfahrt-Sieger
Österreich-Rundfahrt